Defonseca ou de Fonseca est un patronyme. 

 
 Gaston Simoes de Fonseca, peintre brésilien naturalisé français 
 Juan Rodríguez de Fonseca, homme d'église espagnol 
 Maria de Fonseca, femme du Roi Msiri 
 Misha Defonseca, écrivaine belge

Toponyme 
 golfe de Fonseca, golfe du Salvador

Voir aussi